Ло́кса () — деревня на севере Эстонии в волости Куусалу, уезд Харьюмаа. В деревне проживают 48 человек (2007 год).

Деревня расположена в национальном парке Лахемаа на дороге из города Локса в Виинисту.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Куусалу (волость)